Фудзисаки:

 Фудзисаки — посёлок в Японии, находящийся в уезде Минамицугару префектуры Аомори.
 Фудзисаки, Итиро (род. 1947) — японский дипломат.
 Фудзисаки, Муцуми (более известна как Мию Уэхара; 1987—2011) — японская фотомодель.